Мегапенф — имя ряда персонажей греческой мифологии:

 Мегапенф (сын Прета) — царь Аргоса;
 Мегапенф (сын Менелая) — сын спартанского царя Менелая.